Сэнди (полное имя Сандра Чамберс) — итальянская певица, композитор, соавтор и исполнительница танцевальной музыки, хитов проекта Benassi Bros.

Биография 

Сандра «Сэнди» Чамберс родилась 11 апреля 1967 года в Бирмингеме, Великобритания. В 1992 году, в возрасте 25 лет переехала в Италию. Уже в Милане Сэнди начала карьеру певицы, стремительно став одним из самых узнаваемых голосов евродэнса 90-х. Именно Sandy исполнила все лучшие хиты некогда популярных проектов «Alexia» и «Corona» и объездила весь мир с Double You. Её «Bad Boy» в 95-м занимал верхние строки чартов Европы и Канады. И именно она по личной просьбе Бобби Фаррелла записала Boney M Remix 2005.

За плечами Сандры сотни рекламных роликов известных брендов. Знаменитый дуэт с F. Arno — Someday для компании Chrysler в 2004 г.  —  подарил ей премию Spot Grammy за уникальный вклад в этой области. Но её основным курсом была и остаётся танцевальная музыка.

Благодаря уникальному диапазону голоса и умению завести публику критики давно и заслуженно ставят Sandy в один ряд с таким вокалистами, как Донни Хатауэй и Марта Уош.

Мировой успех пришёл к Sandy вместе с Benassi Bros. Их совместный сингл «Illusion» провел 41 неделю в чартах пяти стран, а альбомы Pumphonia (2004) и …phobia (2005) стали мировыми музыкальными бестселлерами. В проекте Сэнди выступила не только как вокалистка, но и как композитор.

За последние пять лет восемь хитов в исполнении Sandy провели на вершинах хит-парадов более 116 недель: в том числе «Illusion», «Turn me up», «Light», «Castaway», «Break the wall» и др.
Весной 2006 Sandy выпускает очередной сольный релиз, но уже как Sandy Chambers — «Play my music».

В 2008 Sandy совместно с Benassi Bros. записывают макси-сингл коллекционного качества, где Sandy и Dhany (вторая вокалистка проекта) исполняют дуэтом скандальный «Break the wall».

Дискография 
 1990s — «Dreamin' Stop» 
 1992 — «Send Me An Angel» 
 1993 — «Breakdown» 
 1995 — «Baby Baby» 
 1995 - «Tonight»
 1995 — «Try Me Out» 
 1995 — «I Don’t Wanna Be A Star» 
 1995 — «Bad Boy» 
 1995 — «Dancing with an Angel» 
 1995 — «Wanna Be With You» 
 1995 — «You Know What I Want» 
 1996 — «Megamix» 
 1996 — «My Radio» 
 1997 — «The Power of Love» 
 1998 — «Don’t tell me Lies» 
 2002 — «I Miss You» 
 2003 — «Get Better» 
 2003 — «Illusion» 
 2004 — Pumphonia 
 «Get Better»
 «I Feel So Fine»
 «Illusion»
 «Turn Me Up»
 2005 — …Phobia 
 «Castaway»
 «Light»
 «Movin' Up»
 «Somebody To Touch Me»
 2005 — «Give It Time» 
 2006 — «Feel Alive» 
 2006 — «Baby Baby» 
 2007 — «Play My Music» 
 2007 — «Get Hot» 
 2008 — «Foundation» 
 2008 — «Make the World Go Round» 
 2008 — «Break the Wall» 
 2009 — «get out of my mind» 
 2009 — «this is me» 
 2009 — «brighter»

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Италии
Поп-музыканты Италии